Versigny é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Aisne. Estende-se por uma área de 12,89 km².

Demografia

Comunas de Aisne